Stig Lundqvist kan avse:

 Stig Lundquist (1922–2015), svensk elektrotekniker
 Stig Lundqvist (fysiker) (1925–2000), svensk teoretisk fysiker
 Stig Lundqvist (redare) (1924–2007), åländsk skeppsredare